Ana María de Orleans (Saint-Cloud, 27 de agosto de 1669-Turín, 26 de agosto de 1728) fue duquesa consorte de Saboya (1684-1728), princesa del Piamonte, reina consorte de Sicilia (1713-1720) y Cerdeña (1720-1728), y la abuela materna del rey Luis XV de Francia.

Primeros años 
Nació en el Palacio de Saint-Cloud como hija del duque Felipe I de Orleans y de su primera esposa, la princesa Enriqueta de Inglaterra. Sus abuelos paternos fueron el rey Luis XIII de Francia y Ana de Austria.

Sus abuelos maternos fueron el rey Carlos I de Inglaterra y la princesa Enriqueta María de Francia. María Luisa de Orleans, su hermana mayor, se convirtió en reina de España cuando ella tenía diez años de edad. Su madre murió en el mismo lugar en el que Ana María nació, el palacio de Saint-Cloud, cuando su hija menor solo tenía un año de edad.
 
Un año después de la muerte de su madre, su padre se casó con una princesa alemana, Isabel Carlota del Palatinado. Como su hermana, María Luisa, se hizo muy cercana a su madrastra. Gracias al segundo matrimonio de su padre, ganó otros tres hermanos.

Matrimonio y descendencia 
El 10 de abril de 1684 se casó en Versalles con Víctor Amadeo II, duque de Saboya y futuro rey de Sicilia (1713) y Cerdeña (1720). Tuvieron seis hijos:

 María Adelaida (1685-1712), casada con Luis, duque de Borgoña, y madre del rey Luis XV de Francia.
 María Ana (1687-1690).
 María Luisa (1688-1714), primera esposa del rey Felipe V de España.
 Víctor Amadeo (1699-1715), príncipe del Piamonte.
 Carlos Manuel III (1701-1773), el siguiente duque de Saboya y rey de Cerdeña.
 Manuel Filiberto (1705-1705), duque de Chablais.

Muerte 
Ana María falleció en Turín el 26 de agosto de 1728. Su esposo, Víctor Amadeo II, abdicó en favor de su hijo en 1730 y murió dos años más tarde en Moncalieri. Está enterrada en la Basílica de Superga, en Turín.

Sucesión jacobita 
Desde 1714 hasta 1720, Ana María fue la heredera presunta en la pretensión jacobita a los tronos de Inglaterra, Escocia e Irlanda, que por entonces tenía Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, que se llamó a sí mismo «Jacobo III y VIII». Se convirtió en su heredera el 1 de agosto de 1714, tras la muerte de su hermana mayor, Ana, y fue desplazada como heredera por el nacimiento del hijo del Viejo Pretendiente, Carlos Eduardo Estuardo, el 31 de diciembre de 1720.

A través de Ana María desciende la corriente de pretensión post-Estuardo de los jacobitas a los tronos de Inglaterra y Escocia. En 1807, casi ochenta años después de su muerte, murió el cardenal Enrique Estuardo. Fue el último de los descendientes de su tío, el rey Jacobo II de Inglaterra. Los jacobitas vieron que la sucesión legítima a los tronos inglés y escocés volvía al mayor descendiente vivo del rey Carlos I. En 1807, el pretendiente jacobita se convirtió en Carlos Manuel IV de Cerdeña, el tataranieto de Ana María de Orleans y Víctor Amadeo II de Cerdeña.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 
 The peerage (en inglés)
 Su papel en la sucesión jacobita (en inglés)

Reinas consortes de Cerdeña con los Saboya
Reinas consortes del siglo XVIII
Duquesas consortes de Saboya del siglo XVII
Duquesas consortes de Saboya
Duquesas consortes del siglo XVIII
Princesas de Orleans
Consortes reales de la casa de Orleans
Sobrevivientes de viruela
Sepultados en la Catedral de Turín
Sepultados en la Basílica de Superga
Nietas de Francia
Nobles francesas del siglo XVII
Nobles francesas del siglo XVIII
Nacidos en Saint-Cloud
Fallecidos en Turín